Metropolitan Manila Development Authority, een Filipijns overheidsinstantie.
3-methoxy-4,5-methyleendioxyamfetamine, drug verwant met MDMA